Ricchetti ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Ricchetti (* 1985), italienischer Kanute
 Aurelio Ricchetti (1876–1939), italienischer Politiker
 Luciano Ricchetti (1897–1977), italienischer Maler
 Pablo Ricchetti (* 1977), argentinischer Fußballspieler
 Steve Ricchetti, US-amerikanischer Politikberater